Cranberry Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cranberry Lake, Ontario, sjö,

USA 

 Cranberry Lake (ort), New York, St. Lawrence County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar